mijter, het soort muts dat een bisschop draagt
 Astrophytum myriostigma, soort van Astrophytum is een geslacht van kogel- tot cilindervormige, geribde cactussen
 Gyromitra infula, ernstig bedreigde paddenstoel op de Nederlandse Rode Lijst
 Patisson, is een pompoen-achtige vrucht, keizers- of bisschopsmuts
 Racomitrium, geslacht van mossen
 Klinker (steen), speciale passtukken t.b.v. niet-haakse aansluiting
 Stoeptegel, vijfkantige stenen die worden gebruikt bij het leggen van trottoirtegels onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de trottoirband